Aufenthaltsdauer steht für:

 Verweildauer, im Gesundheitswesen die Zeit des Aufenthalts in einem Betrieb
 Aufenthaltsdauer (Tourismus), die Zeit, die ein Gast am Ort verbringt

Siehe auch:

 Verweilzeit